Савченко може да се отнася за:
 Иван Савченко (1908-1999), съветски офицер от КГБ
 Надежда Савченко (р. 1981), украински офицер